Erik Salander kan syfta på:

* Eric Salander (1699–1764), svensk industriidkare
 Erik Salander (1883–1957), svensk båtkonstruktör